«Velvet» — четвертий студійний альбом американського поп-співака Адама Ламберта. Реліз відбувся 20 березня 2020 року.

Список композицій

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співака 

Альбоми Адама Ламберта
Англомовні музичні альбоми